Hammersmith, uma área na Região de Londres
 Hammersmith e Fulham, um borough da Região de Londres
 Hammersmith, uma estação do Metropolitano de Londres
 Hammersmith & City line, uma linha do Metropolitano de Londres
 Hammersmith Apollo, uma casa de espetáculos localizada em Londres

Ver também